Crichton []  ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Crichton (1763–1856), britischer Arzt und Autor
 Andrew Crichton (1790–1855), britischer Biograf und Historiker
 Charles Crichton (1910–1999), britischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Charles Crichton (Segler) (1872–1958), britischer Segler
 Danial Scott Crichton (* 2003), singapurisch-kanadischer Fußballspieler
 George Crichton († 1544), schottischer Geistlicher, Bischof von Dunkeld
 Gillian Crichton, deutsche Sängerin
 Henry Crichton, 6. Earl Erne (1937–2015), britischer Politiker (Conservative Party)
 Ian Crichton (* 1956), kanadischer Gitarrist
 James Crichton-Stuart (1794–1859), britischer Politiker

 Leanne Crichton (* 1987), schottische Fußballspielerin
 Michael Crichton (1942–2008), US-amerikanischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur
 Ninian Crichton-Stuart (1883–1915), britischer Politiker und Offizier
 Paul Crichton (* 1968), englischer Fußballspieler

 Ronald Crichton (1913–2005), britischer Musikkritiker
 William Crichton, 1. Lord Crichton, schottischer Adliger
 Wilhelm Crichton (1732–1805), deutscher Theologe und Prediger

Crichton ist der Name folgender Orte:

 Crichton (Alabama)
 Crichton (Louisiana)
 Crichton (West Virginia)
 Crichton (Neuseeland)
 Crichton (Schottland), Midlothian

Siehe auch:

 Crichton Mains Souterrain, archäologische Fundstätte in Schottland